5-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 1 по 10 августа 1997 года в Чиангмае (Таиланд) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул выиграла юниорская сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Таиланд — команда страны-организатора;
 Россия, Польша, Украина, Италия, Словакия, Чехия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 1997;
 Япония, Южная Корея — по итогам чемпионата Азии среди девушек 1997;
 Куба, Доминиканская Республика — представители NORCECA;
 Аргентина, Бразилия — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 1996;
 Маврикий, Нигерия — по итогам чемпионата Африки среди девушек 1996;
 Нидерланды — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Таиланда, представлявшей страну-хозяйку, 12 команд преодолели отбор по итогам четырёх континентальных чемпионатов. Две путёвки получили команды NORCECA. Ещё одно место решением ФИВБ предоставлено Нидерландам.

 * Словакия и Чехия включены в число участников чемпионата вместо отказавшихся Хорватии и Белоруссии.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием разыграли медали чемпионата.

Предварительный этап

Группа A 

2 августа
 Таиланд — Нигерия 3:0 (15:0, 15:2, 15:2); Италия — Чехия 3:1 (15:13, 11:15, 15:3, 15:9).

3 августа
 Таиланд — Чехия 3:0 (15:12, 15:11, 15:12); Италия — Нигерия 3:0 (15:3, 15:5, 15:2).

4 августа
 Италия — Таиланд 3:0 (15:8, 15:2, 15:13); Чехия — Нигерия 3:0 (15:1, 15:2, 15:3).

Группа В 

2 августа
 Польша — Япония 3:0 (15:3, 15:9, 15:1); Куба — Украина 3:1 (15:7, 15:5, 11:15, 15:13).

3 августа
 Польша — Куба 3:2 (16:14, 15:9, 12:15, 12:15, 15:8); Украина — Япония 3:1 (15:5, 15:9, 13:15, 16:14).

4 августа
 Польша — Украина 3:1 (15:13, 15:11, 12:15, 15:5); Япония — Куба 3:1 (15:6, 15:5, 6:15, 15:5).

Группа С 

2 августа
 Словакия — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:11, 15:8); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:3, 15:3).

3 августа
 Словакия — Доминиканская Республика 3:0 (15:5, 15:5, 15:7); Бразилия — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:8, 17:15).

4 августа
 Нидерланды — Доминиканская Республика 3:0 (15:7, 15:0, 15:12); Бразилия — Словакия 3:0 (15:9, 15:11, 15:9).

Группа D 

2 августа
 Россия — Маврикий 3:0 (15:0, 15:4, 15:2); Южная Корея — Аргентина 3:1 (15:10, 15:4, 12:15, 15:10).

3 августа
 Аргентина — Маврикий 3:0 (15:1, 15:8, 15:1); Южная Корея — Россия 3:0 (15:7, 15:11, 15:12).

4 августа
 Южная Корея — Маврикий 3:0 (15:2, 15:2, 15:0); Россия — Аргентина 3:0 (15:12, 15:4, 15:7).

Классификационные матчи 
Матчи между победителями групп предварительного этапа за выбор соперников в 1/4-финала.

5 августа
 Бразилия — Польша 3:1 (15:6, 11:15, 15:3, 15:10).
 Южная Корея — Италия 3:1 (15:12, 9:15, 15:3, 15:8).

Плей-офф

1/8 финала 
5 августа
 Таиланд — Аргентина 3:0 (15:7, 16:14, 16:14).
 Куба — Чехия 3:2 (15:7, 15:9, 7:15, 14:16, 15:10).
 Россия — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:10, 15:5).
 Украина — Словакия 3:0 (15:8, 15:5, 17:15).

Четвертьфинал 
8 августа
 Южная Корея — Таиланд 3:1 (9:15, 17:15, 15:8, 15:10).
 Италия — Украина 3:1 (13:15, 15:8, 15:9, 15:5).
 Россия — Польша 3:0 (15:10, 17:15, 15:12).
 Бразилия — Куба 3:1 (15:4, 15:8, 14:16, 15:10).

Полуфинал за 5—8-е места 
9 августа
 Таиланд — Польша 3:2 (11:15, 15:11, 15:4, 10:15, 15:10).
 Украина — Куба 3:0 (15:5, 15:4, 16:14).

Полуфинал за 1—4-е места 
9 августа
 Россия — Южная Корея 3:1 (15:7, 16:14, 9:15, 15:1).
 Бразилия — Италия 3:0 (15:7, 15:11, 15:9).

Матч за 7-е место 
10 августа
 Польша — Куба 3:1 (15:12, 7:15, 15:7, 15:0).

Матч за 5-е место 
10 августа
 Таиланд — Украина 3:1 (15:6, 15:5, 15:17, 15:13).

Матч за 3-е место 
10 августа
 Италия — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:5, 15:4).

Финал 
10 августа
 Бразилия — Россия 3:0 (15:10, 15:3, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Эрика Перейра Коимбра, Таис Давид Барбоза, Ана Паула Лопис Феррейра, Алессандра Лима Фратони, Лира Прадо Шавьер, Лира Морейра Рибас, Лусиана Адорно Родригис ду Насименту, Фернанда Феррейра, Катя Араужу, Даниэла Виейра да Силва. Главный тренер — Вадсон Лима, 

  Россия: Анна Артамонова, Анна Великанова, Екатерина Гамова, Татьяна Горшкова, Анжела Гурьева, Ольга Коновалова, Олеся Макарова, Анна Попова, Валерия Пушненкова, Алёна Спирякова, Ольга Чуканова, Екатерина Шицелова. Главный тренер — Валерий Юрьев.

  Италия.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Эрика Коимбра
 Лучшая связующая:  Лира Шавьер
 Лучшая нападающая:  Эрика Коимбра
 Лучшая блокирующая:  Лира Рибас
 Лучшая в защите:  Аннализа Давид
 Лучшая на подаче:  Таис Барбоза
 Лучшая на приёме:  Катажина Мрочковская
 Самая результативная:  Эрика Коимбра

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 1997. women.volleybox

1997
1997 год в волейболе
Чемпионаты мира в Таиланде